Petar Babić (književnik)
Petar Babić (košarkaš)